Davidovič je priimek več oseb:
 Samuil Davidovič Davidovič, sovjetski general
 Lev Davidovič Landau, ruski fizik
 Lev Davidovič Trocki, ruski revolucionar

Ruski priimki